Премия имени А. А. Баландина — премия, присуждаемая с 1993 года Российской академией наук за выдающиеся работы в области катализа.

Список награждённых 
Источник:

Примечания

Ссылки 
 Информация о Премии имени А. А. Баландина на сайте РАН  .
 http://zioc.ru/events/news-announcements/2017/ras-balandin 

Баландина
Баландина
 
Награды по алфавиту